Ме́льник — ремесленная профессия, связанная с эксплуатацией мельницы, производством муки, приправ, растительных масел и других продуктов.

Географические названия

Белоруссия 
 Мельник — деревня, Мощаницкий сельсовет, Белыничский район, Могилёвская область.

Болгария 
 Мелник — самый маленький город в Болгарии, Санданская община, Благоевградской области.

Польша 
 Мельник () — сельская гмина (волость) в Польше, Семятыченский повят, Подляское воеводство.
 Мельник — деревня в Польше

Россия 
 Мельник — деревня, Мошенской район, Новгородская область

Чехия 
 Мельник () — один из 12 районов Среднечешского края Чехии.
 Мельник — город в Чехии.
 Замок Мельник — средневековый замок в городе Мельник.

Фамилия 
Мельник — фамилия. Известные носители:

А 
 
 
 
 
 Мельник, Антон Александрович (род. 1984) — российский продюсер, сын А. В. Мельника.

Б

В 
 
 Мельник, Варфоломей Минич (1867—после 1907) — член II Государственной думы от Минской губернии, крестьянин.
 
 Мельник, Виктор Владимирович (род. 1980) — украинский футболист.

Г 
 Мельник, Галина Николаевна (род. 1970) — советская и российская спортсменка, игрок в настольный теннис, обладательница Кубка мира 1994 года и чемпионка Европы 1994 года;
 Мельник, Григорий Андреевич (1909—1976) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Семипалатинского обкома Коммунистической партии Казахстана (1951—1953);

Д 
 Мельник, Дмитрий Никанорович (1912—1967) — советский государственный и партийный деятель.

Е

И 
 
 
 Мельник, Ион Саулович (1935—2018) — советский дирижёр и композитор-песенник, племянник М. И. Мельника.
 Мельник, Ирина Васильевна (род. 1962) — советская и украинская актриса театра и кино.

К 
 Мельник, Кирилл Владимирович (род. 1982) — белорусский художник и искусствовед.
 Мельник, Кондрат Семёнович (1900—1971) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.

Л 
 Мельник, Леонид Григорьевич (род. 1948) — доктор экономических наук, профессор.
 Мельник, Любомир (род. 1948) — канадский композитор-минималист украинского происхождения.

М 
 Мельник, Мария Борисовна (род. 1979) — министр юстиции Приднестровья (в 2012).
 
 Мельник, Моисей Ионович (1898—1937) — советский микробиолог и инфекционист.

Н

О 
 Мельник, Олег Эдуардович (род. 1964) — российский учёный, специалист в области механики многофазных сред, механики природных процессов, вулканологии, член-корреспондент РАН (2006).
 Мельник, Ольга Ивановна (род. 1974) — российская биатлонистка.

П 
 Мельник, Павел Викторович (род. 1984) — украинский общественный деятель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.

Р 
 Мельник, Роман Александрович (род. 1977) — российский футболист.

С 
 Мельник, Савва Николаевич (1924—2010) — резчик по дереву, специалист по яворовской желобчато-выборной резьбе. 
 
 Мельник, Семён Ильич (1925—1972) — советский математик.
 Мельник, Станислав Анатольевич (1961—2015) — украинский политик.

Т 
 Мельник, Татьяна Юрьевна (род. 1995) — украинская легкоатлетка.

Ф 
 Мельник, Фаина Григорьевна (1945—2016) — советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.

Ю 
 Мельник, Юджин (1959—2022) — канадский бизнесмен.
 Мельник, Юрий Фёдорович (род. 1962) — украинский зооинженер и государственный деятель, Герой Украины.

Я 
 
 Мельник, Ярослав Григорьевич (род. 1960) — украинский филолог, лингвист.

Составные фамилии 
 Матиев-Мельник, Николай (1890—1947) — украинский писатель и журналист.

Прочее 
 «Мельник» (Р-673, ПРВ) — советский морской всеволновый радиоприёмник.
 «Старый мельник» — российская торговая марка пива, производимого пивоваренной компанией ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» с 1999 года.
 «Мельник» — российский криминальный художественный телесериал 2018 года режиссёра Станислава Мареева.

См. также 
 Мелник, Брюс Эдвард (род. 1949) — американский астронавт.
 Мельники
 Мельников
 Млынник